Muea peut désigner :
 Lower Muea, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Buéa
 Upper Muea, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Buéa.